Michail Južnyj era il detentore del titolo ma, in una replica della finale 2013, è stato sconfitto da Robin Haase nei quarti di finale.

Pablo Andújar ha sconfitto in finale Juan Mónaco per 6-3, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Marcel Granollers (quarti di finale)
 Guillermo García López (secondo turno)
 Fernando Verdasco (semifinale)

  Federico Delbonis (secondo turno)
  Gilles Simon (primo turno, ritirato)
  Robin Haase (semifinale)
  Dominic Thiem (primo turno)

Qualificati 

  Íñigo Cervantes Huegún (primo turno)
  Fabiano de Paula (primo turno)

  Gianni Mina (primo turno)
<li>  Gerald Melzer (primo turno)

Wildcard

  Henri Laaksonen (secondo turno)
  Yann Marti (secondo turno)

<li>  Viktor Troicki (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni
 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2014
ATP World Tour 2014